Комму́на ( — баладия, ) — административная единица третьего порядка, входит в состав округов, а те в свою очередь — в состав вилайетов (провинций). В Алжире насчитывается 1541 коммуна.

Количество коммун по вилайетам 

Источник

Примечания

См. также 
 Вилайеты Алжира
 Округа Алжира
 Города Алжира

Административное деление Алжира
Административные единицы
Списки:Алжир